Martorell steht für:

 Martorell, ein spanischer Ort in der Nähe von Barcelona
 Martorell-Syndrom (Medizin): Ulcus (cruris) hypertonicum

Martorell ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Martorell i Miralles (1913–2009), Komponist, Pädagoge, Franziskaner
 Bernardí Martorell (Bernardí Martorell i Puig; 1877–1937), katalanischer Architekt
 Bernat Martorell († 1453), spanischer Maler
 Joan Martorell (Joan Martorell i Montells; 1877–1906), katalanischer Baumeister und Architekt
 Joanot Martorell (1410–1465), valencianischer Ritter und Schriftsteller
 Julián Ruiz Martorell (* 1957), spanischer Geistlicher, Bischof von Huesca und Jaca
 Marcelo Raúl Martorell (* 1945), argentinischer Bischof
 Miguel Martorell (1937–2021), spanischer Radsportler